Pirapó es una palabra compuesta procedente del idioma guaraní: pirá=pez, po=abundante; es decir significa "abundante en peces".

Como topónimo puede aludir:

En Brasil a:

 Pirapó (Apucarana) un distrito del municipio de Apucarana en el estado del Paraná.
 Pirapó (Río Grande del Sur) una ciudad en el estado de Río Grande del Sur.
 Al río Pirapó un río en el norte del estado de Paraná perteneciente a la Cuenca del Plata.

En Paraguay:

 Pirapó una localidad paraguaya en el departamento de Itapúa.

En la Guayrá:

 La destruida localidad misional de Nuestra Señora de Loreto del Pirapó.